Xah Rukh (timúrida) (1377–1447), sultà timúrida, quart fill de Tamerlà al que succeí a la seva mort el 1405 
 Xah Rukh (afxàrida), xa afxàrida
 Xah Rukh I, mític kan de Kokand, fundador de l'estat, mort 1694.
 Xah Rukh II, kan de Kokand 1710-1721
 Xah Rukh III, kan de Kokand, vers 1770 o 1771, durant només tres mesos.